Вязок — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Вязок — упразднённая деревня в Брагинском районе Гомельской области.
 Вязок — посёлок в Жлобинском районе Гомельской области.

Россия 
 Вязок — деревня в Волосовском районе Ленинградской области.
 Вязок — деревня в Арсеньевском районе Тульской области.